Tom Watson (1859–1915) angol labdarúgóedző
Tom Watson (1902–1978) ír labdarúgó
Tom Watson (1949) amerikai golfozó